Huis Nassau-Beilstein (1343-1561)
 Huis Nassau-Beilstein (1607-1620)
Beide zijn zijtakken van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau.